Czarne ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Czarne (Dubeninki), Dorf im Powiat Gołdapski (bis 1938 Czarnen, 1938 bis 1945 Scharnen, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Czarne (Orzysz), Dorf im Powiat Piski (bis 1938 Czarnen, 1938 bis 1945 Herzogsdorf, Kreis Johannisburg, Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Czarne (Sękowa), Dorf im Powiat Gorlicki
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Czarne (Baruchowo), Dorf im Powiat Włocławski
 Czarne (Wielgie), Dorf im Powiat Lipnowski
 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Czarne (Filipów), Dorf im Powiat Suwalski
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Czarne, Stadt und Sitz der Gmina Czarne im Powiat Człuchowski (bis 1945 Hammerstein, Kreis Schlochau, Westpreußen/Posen-Westpreußen)
 Czarne (Dziemiany), Siedlung im Powiat Kościerski
 Czarne (Kaliska), Dorf im Powiat Starogardzki (bis 1945 Czarnen, Kreis Preußisch Stargard, Westpreußen)
 Czarne (Skórz), Siedlung im Powiat Starogardzki
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Czarne (Jelenia Góra), Ortsteil von Jelenia Góra, bis 1945 Schwarzbach, Landkreis Hirschberg im Riesengebirge
 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Czarne (Ciasna), Siedlung im Powiat Lubliniecki (bis 1942 Cziasnau, 1942 bis 1945 Teichwalde, Kreis Guttentag, Schlesien)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Czarne (Płoty), Dorf im Powiat Gryficki (bis 1945: Neuenhagen, Kreis Regenwalde, Pommern)

Siehe auch: Jezioro Czarne als Name von Seen in Polen